Erzincan (district)
Erzincan (provincie)
Erzincan (stad)